Prima Ligă Rusă (în ) este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic din Rusia. Din cele 16 echipe participante, ultimele două clasate retrogradează în Liga Națională (FNL), iar locurile 13 și 14 joacă barajul cu locurile 3 și 4 din divizia secundă. Primele trei clasate se califică în Liga Campionilor, iar următoarele două în Europa League.

Deținătoarea trofeului este Zenit St.Petersburg

Istoric 
După dizolvarea Uniunii Sovietice, începând cu 1992 fiecare fost stat membru și-a înființat un campionat național propriu. În Rusia, celor șase echipe care făceau parte în 1991 din Liga Superioară a URSS (ȚSKA Moscova, Spartak Moscova, Dinamo Moscova, Lokomotiv Moscova, Torpedo Moscova și Spartak Vladikavkaz) li s-au adăugat 14 cluburi din ligile inferioare pentru a creea o ligă de top cu 20 de echipe. Aceasta a fost ulterior îmărțită în două grupe pentru a reduce numărul total de meciuri.

Numărul a fost redus gradul la 18 în 1993 și 16 în 1994. De atunci, exceptând sezonul 1997, prima divizie rusă este alcătuită din 16 echipe.

Clasamentul UEFA 
Coeficientul UEFA în ianuarie 2020:

  5  (5)  Ligue 1
  6  (7)  Primeira Liga
'7  (6)  Prima Ligă Rusă
  8  (8)  Prima Ligă Belgiană
  9   (11)  Eredivisie
 10   (9'')  Premier Liga

Echipe în top 3

Performanțe după club

Top 5

Clasamentul din toate timpurile

Performanțe în cupele europene

Cele mai mari realizări

Referințe

Legături externe 
 Pagina oficială a competiției

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Rusia
Fondări în 1992